Cotylogaster är ett släkte av plattmaskar. Cotylogaster ingår i familjen Aspidogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cotylogaster